«Unison» — дев'ятий студійний та перший англомовний альбом канадської поп-співачки Селін Діон. Реліз відбувся 2 квітня 1990 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Селін Діон

Альбоми Селін Діон
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Columbia Records
Альбоми Epic Records